Санта Еулалија има више значења:

 Санта Еулалија (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Еулалија (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Еулалија (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Еулалија (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Еулалија (Акилес Сердан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Еулалија (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Еулалија (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Еулалија (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Еулалија (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику